Бу́гский лима́н — залив в северной части Чёрного моря, у берегов Украины. Длина 47 км, ширина до 11 км.

В лиман впадают реки Южный Буг и Ингул. Объединяясь с Днепровским лиманом, образует Днепро-Бугский лиман.

На берегу Бугского лимана расположен город Николаев.

История 
26 марта 1944 года на лимане проводилась десантная операция старшего лейтенанта Ольшанского. Из села Богоявленск на нескольких лодках отправились 55 добровольцев. До места операции в порту Николаева они шли на вёслах пять часов, пройдя пятнадцать километров. Вступив в бой с фашистами отряду удалось освободить город. В честь этого события в месте отправки в современном микрорайоне Жовтневое на берегу Бугского лимана установлена мемориальная гранитная глыба с памятной надписью о героях ().

Примечания 

Южный Буг
Заливы Николаевской области
Лиманы Украины
Эстуарии